Dobben ist 
eine plattdeutsche Bezeichnung für Niederung oder versumpftes Wiesenland
ein Stadtteil von Oldenburg, siehe Dobben (Oldenburg)
 ein ehemaliges Gewässer in Bremen, siehe Dobben (Bremen)
 Name des polnischen Dorfes Dobre von 1943 bis 1945